Osoby o tym nazwisku:
 Halina Bortnowska – polska filozof, teolog, publicystka
 Ludmiła Bortnowska – polska florecistka i trenerka szermierki
 Maria Bortnowska – polska działaczka społeczna, żołnierz podziemia

Zobacz też 
 Bortnowski